Název Jenišovice má více obcí:
 Jenišovice (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Jenišovice (okres Jablonec nad Nisou) – obec v okrese Jablonec nad Nisou

… a částí obcí: 
 Jenišovice (Křivsoudov) – část obce Křivsoudov v okrese Benešov
 Jenišovice (Býkev) – část obce Býkev v okrese Mělník
… a zámek:
 Jenišovice (zámek) – zámek na území obce Přeborov u města Milevsko v okrese Písek

Externí odkazy